A Virginia több hadihajóosztály névadója volt az Amerikai Haditengerészetben:

 Virginia osztály (csatahajók) – egy elő-dreadnought csatahajóosztály
 Virginia osztály (cirkálók) – egy a hidegháborúban alkalmazott nukleáris meghajtású cirkálóosztály
 Virginia osztály (tengeralattjárók) – egy 21. századi nukleáris meghajtású vadásztengeralattjáró-osztály